Nätiören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nätiören, Nagu, Åboland, 
 Nätiören, Hangö, Nyland, 
 Nätiören, Lovisa,

Se även
Nätören
Notören

Robotskapade Finlandförgreningar